Lochen est une commune autrichienne du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche.

Géographie 

Localités de Lochen :
 Ainhausen
 Astätt
 Babenham
 Bergham
 Daxjuden
 Dirnham
 Edenplain
 Feldbach
 Gebertsham
 Gunzing
 Gutferding
 Hofstätt
 Intenham
 Kerschham
 Koppelstätt
 Kranzing
 Lasberg
 Lochen
 Niedertrum
 Oberhaft
 Oberweißau
 Petersham
 Rackersing
 Reitsham
 Scherschham
 Schimmerljuden
 Sprinzenberg 
 Stein 
 Stullerding
 Tannberg
 Unterlochen
 Wichenham
 Zeisental

Histoire 

Commune en Haute-Autriche